Niemiecka Partia Robotnicza – partia polityczna w Niemczech w latach 1919-1920, poprzedniczka NSDAP
 Niemiecka Partia Robotnicza – partia polityczna w Austro-Węgrzech w latach 1903-1918